Alpheon () bezeichnet:
 eine Automobilmarke von GM Korea, siehe Alpheon (Automarke)
 ein Fahrzeugmodell auf Basis des Buick LaCrosse, siehe Alpheon (Auto)